Peyrolles kan syfta på:
 Peyrolles, Aude
 Peyrolles, Gard